И́лзе Гра́убиня (; 8 ноября 1941 — 24 января 2001) — советская и латвийская пианистка и музыкальный педагог. Дочь и ученица композитора Е. Я. Граубиньша. Народная артистка Латвийской ССР с 1979 года.

Биография 
Окончила Рижскую среднюю музыкальную школу им. Э. Дарзиня (класс Н. Бинатян), Московскую консерваторию и аспирантуру при ней, где училась у Абрама Шацкеса и Якова Флиера.

В 1964 году выиграла в Лейпциге Международный конкурс имени Иоганна Себастьяна Баха. На протяжении многих лет преподавала в Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола. В качестве солистки Латвийской филармонии концертировала во многих странах Европы. Сотрудничала с известными дирижёрами (Г. Рождественский, К. Кондрашин, Л. Вигнерс, В. Синайский и другими). Обладала большим репертуаром, в котором преобладали сочинения классиков. Игра была отмечена равновесием эмоционального и рационального начал.

Примечания

Литература

Ссылка 
 Биография на сайте Латвийского музыкального информационного центра 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Латвии
Лауреаты международного конкурса имени Иоганна Себастьяна Баха
Народные артисты Латвийской ССР 
Заслуженные артисты Латвийской ССР